Onder deze titel bestond een artikel dat nu opgedeeld is in:
 Spoorlijn Köln-Kalk - Overath
 Spoorlijn Siegburg - Olpe